Mondonville ist der Name folgender Orte:
 Mondonville (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Mondonville-Saint-Jean, Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich

Mondonville ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711–1772), französischer Violinist und Komponist
 Anne-Jeanne Cassanéa de Mondonville (1708–1780), französische Cembalistin